Дубрівний (Дубровний) — українське прізвище. Відомі носії:

 Дубрівний Павло Омелянович (1894 — 1975) — старшина Армії УНР, громадський діяч в еміграції. 
 Дубрівний Петро Савелійович (1911 — 1983) — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Дубровний Юрій Михайлович (*1954) — український радянський футболіст, відомий виступами за «Карпати» (Львів).

Українські прізвища